Dead Again (filme), produção de 1991, com Kenneth Branagh e Emma Thompson
Dead Again (álbum de Mercyful Fate), de 1998
Dead Again (álbum de Type O Negative), de 2007

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música